Schimmelhof steht für:
 Schimmelhof (Lüttow-Valluhn), Wohnplatz von Lüttow-Valluhn, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Schimmelhof (Rosenberg), Weiler in der Gemeinde Rosenberg, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Schimmelhof (Wankendorf), Ort in der Gemeinde Wankendorf, Kreis Plön, Schleswig-Holstein